26-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Бремене (Германия). Он проходил с 15 по 18 апреля 2010 года. Комплекты медалей были разыграны в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Среди юниоров награды были разыграны в командном первенстве, а также в отдельных видах.

Абсолютным лидером соревнований стала сборная России, завоевав девять золотых медалей из девяти возможных.

Медалисты

Результаты

Индивидуальное многоборье

Групповое многоборье

5 обручей

3 ленты+2 скакалки

Юниоры

Командное первенство

Скакалка

Обруч

Мяч

Булавы

Примечания

Ссылки 
 
 

Спорт в Германии в 2010 году
Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Чемпионаты Европы в Германии
Международные спортивные соревнования в Бремене
Апрель 2010 года
Художественная гимнастика
Международные соревнования по гимнастике в Германии